Victorien est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
D'origine latine, Victorien est un prénom masculin peu usité, signifiant victorieux. Il est la version masculine de Victoria et vient du prénom latin Victorianus.

Les Victorien sont fêtés le 23 mars en mémoire d'un saint chrétien.

Saints chrétiens
 Victorien de Carthage († 484), martyr en Tunisie sous  Hunéric, le roi des Vandales d'Afrique ; fêté le 23 mars.
 Victorien d'Asane († vers 560), abbé né en Italie, exerça en Languedoc et en Provence puis fonda le monastère San-Victorian d'Asún en Aragon ; fêté le 12 janvier.

Célébrités 
Victorien Angban
Victorien Bastet
Victorien Bruguier
Victorien Delamare,  comédien
Victorien Erussard
Victorien Harel
Victorien Lelong
Victorien Sardou, (1831-1908) homme de lettres
Victorien Tournier
Victorien Érussard
Victorien Loriers, vidéaste namurois

Autres
L'adjectif « victorien » peut désigner quelqu'un ou quelque chose se rapportant à l'époque victorienne, période du règne de Victoria du Royaume-Uni.

Le bleu victorien est une couleur.

Références